Meeting Grand Prix IAAF de Dakar — международные легкоатлетические соревнования, которые в настоящее время являются одним из этапов IAAF World Challenge. Традиционно проходят на стадионе Леопольда Сенгора в Дакаре, Сенегал.

C 2006 года по 2010 год были этапом IAAF Grand Prix. До 2007 года проводились под названием Meeting International d'Athletisme de la Ville de Dakar, на них выступали преимущественно спортсмены из Африки.

История

Ссылки 
 Результаты соревнований 2013 года
 Результаты соревнований 2011 года
 Результаты соревнований 2010 года

IAAF World Challenge